

Особи 
 Бен Гордон ( 1983 — британський баскетболіст, захисник.
 Володимир Гордон ( 1871 —  1926) — український вчений-правознавець, доктор цивільного права, професор, доктор юридичних наук, академік Всеукраїнської Академії Наук (1925)
 Гаррі Гордон (* 1941) — український поет, прозаїк і художник.
 Джордж Гордон ( 1806 —  1879) — британський ботанік.
 Дмитро Гордон (* 21 жовтня 1967, Київ) — журналіст, телеведучий, виконавець, письменник.
 Ізмаїл Гордон (* 27 грудня 1922, Бахмут) — поет.
 Крейг Гордон — шотландський воротар.
 Михайло Гордон ( 1951— 1968) — український вчений-правознавець, професор, доктор юридичних наук
 Олександр Гордон (* 1 грудня 1961, Львів) — поет.
 Олександр Гордон (* 1964) — російський радіо- і телеведучий, журналіст, актор, режисер. Керівник Майстерні журфаку Московського інституту телебачення і радіомовлення «Останкіно» (Мітра), педагог Кіношколи ім. Макгаффіна.
 Саша Гордон (; 11 жовтня 1989, Одеса, Україна) — американська акторка українського походження.
 Фіона Гордон (;  1957) — канадська акторка, режисерка та сценаристка.
 Фаїна Гордон (Квятковська) (1914–1991) — польський і радянський композитор, авторка фокстроту «У самовара я і моя Маша». У польський період творчої діяльності була відома як Фанні Гордон (за прізвищем вітчима).

Персонажі 
 Гордон Фрімен () — вигаданий персонаж, головний герой серії ігор Half-Life.

ЗМІ 
 Гордон — українське суспільно-політичне інтернет-видання, засноване журналістом, телеведучим, політиком Дмитром Гордоном.
 Бульвар Гордона — усеукраїнський щотижневий таблоїд, заснований журналістом, телеведучим, політиком Дмитром Гордоном.

Див. також 
 Ґордон (прізвище)
 Гордони

Єврейські прізвища